Kosakowo (gemeente)
 Kosakowo (Pommeren)
 Kosakowo (Ermland-Mazurië)